Натуральне число 1564
 1564 рік до нашої ери
 1564 рік нашої ери